Yelverton bezeichnet:
 Yelverton (Devon), Ort am Rand des Dartmoor, Devon (England)
 Yelverton-Nationalpark, Nationalpark in Western Australia

 Hastings Yelverton (1808–1878), britischer Admiral